Бедия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арратия-Нервион. Занимает площадь 16,5 км². Население — 966 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бискайи